Michel Tavernier (né le ) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position de ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1988-1989 || Yétis du Mont-Blanc || Nationale 1A
|| 29 || 2 || 8 || 10 || 20 || || || || ||  
|-
| 1989-1990 || Flammes bleues de Reims || Nationale 1A
|| 36 || 16 || 17 || 33 || 34 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Flammes bleues de Reims || Ligue nationale
|| 28 || 11 || 9 || 20 || 26 || 3 || 2 || 0 || 2 || 0 
|-
| 1991-1992 || Flammes bleues de Reims || Élite 
|| 34 || 13 || 22 || 35 || 24 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Nationale2
|| 16 || 5 || 6 || 11 || 4 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Nationale2
|| 16 || 9 || 13 || 22 || 16 || 6 || 4 || 5 || 9 || 2
|-
| 1994-1995 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || National 1B
|| 25 || 19 || 17 || 36 || 26 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Division 1 
|| 20 || 39 || 34 || 73 || 32 || || || || ||
|-
| 1996-1997 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || National 1 B
|| 23 || 22 || 19 || 41 || 34 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Nationale2 
|| - || 9 || 1 || 10 || - || || || || ||

Références 

Naissance en octobre 1966
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Attaquant de hockey sur glace